BUB est un code qui peut signifier :
  ;
 .

Voir aussi 
 Belgische Unie - Union belge ou B.U.B., un parti centriste et unitariste en Belgique